Steinstraß heißen folgende Orte:

 Steinstraß (Niederzier), Wüstung im Tagebau Hambach, Kreis Jülich, Nordrhein-Westfalen
 Steinstraß (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Steinstraß (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft von Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Steinstraße